Штурм — посёлок в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
По автомобильной дороге расстояние до краевого центра — 140 км, расстояние до районного центра — 28 км.

История 
По данным администрации сельсовета, появление посёлка Штурм относится к 1932 году, когда «было принято решение свиносовхоз „Коммунар“ разделить на 2 хозяйства».

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Третье отделение совхоза «Коммунар» был переименован в посёлок Штурм. Выбор нового названия объяснялся тем, что жители этого населённого пункта «ударно трудились и всего добивались „штурмом“».

До 24 мая 1990 года посёлок входил в Коммунаровский сельсовет.

24 мая 1990 года решением Президиума Ставропольского краевого Совета народных депутатов был образован Штурмовский сельсовет с центром в посёлке Штурм, включающий посёлки Штурм и Краснооктябрьский.

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Штурмовского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (93 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Общественное открытое кладбище площадью 7000 м². Расположено в 700 м к северо-западу от посёлка.

Улицы посёлка 
 ул. Административная
 ул. Дачная
 ул. Комсомольская
 ул. Красная
 ул. Мира
 ул. Московская
 ул. Новая
 ул. Октябрьская
 ул. Партизанская
 ул. Пензенская
 ул. Садовая
 ул. Самарского
 ул. Спортивная
 ул. Тамбовская
 ул. Строительная
 ул. Юбилейная

Образование 
 Детский сад № 14 «Улыбка».
 Средняя общеобразовательная школа № 13.

Люди, связанные с посёлком 
 Стригуновская Алла Дмитриевна — свинарка, кавалер ордена Знак Почёта.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)